Römerbrunnen steht für
*Römerbrunnen Bad Gleichenberg
Römerbrunnen (Bad Vilbel)
Römerbrunnen (Brohltal)
Römerbrunnen (Köln)
Römerbrunnen (Frankfurt) 
Römerbrunnen (Mönchengladbach), Hochhaussiedlung Römerbrunnen im Mönchengladbacher Stadtteil Mülfort (Vicus Mülfort)

Siehe auch:
Der römische Brunnen, Gedicht 
Junobrunnen